El término Oziorsk, también transcrito Ozyorsk u Ozersk, puede referirse a:

Rusia 
 Oziorsk (Kaliningrado), ciudad situada en el óblast de Kaliningrado (Rusia).
 Oziorsk (óblast de Cheliábinsk), ciudad situada en el óblast de Cheliábinsk (Rusia).
 Oziorsk (Samara), pueblo situado en el óblast de Samara (Rusia).